La Coppa Italia di Serie A2 2021-2022 si è svolta dall'11 dicembre 2021 al 16 aprile 2022: al torneo hanno partecipato dodici squadre di club italiane e la vittoria finale è andata per la prima volta alla .

Formula 
La formula del torneo ha previsto ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale, giocate in gara unica.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2021
Pallavolo nel 2022
 2021-2022